В одиночному розряді тенісного турніру Cincinnati Open 1978, який належав до категорії гран-прі, Едді Діббс здобув титул, у фіналі перемігши Рауля Раміреса 5-7, 6-3, 6-2.

Сіяні гравці 

 Едді Діббс (Чемпіон)
 Рауль Рамірес (фінал)
 Гаролд Соломон (півфінал)
 Хайме Фійоль (2-ге коло)
 Гаролд Соломон (чвертьфінал)
 Нік Савіано (3-тє коло)
 Ерік Іскерскі (3-тє коло)
 Рауль Рамірес (півфінал)

 Джін Меєр (3-тє коло)
 Франсіско Гонсалес (чвертьфінал)
 Рікардо Кано (1-ше коло)
 Ісмаїл Ель-Шафей (1-ше коло)
 Патрісіо Корнехо Секель (1-ше коло)
 Дік Крілі (3-тє коло)
 Марсело Лара (1-ше коло)
 Пол Макнамі (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Cincinnati Masters